Schottmalhorn (Steinernes Meer) - berg op de grens van Duitsland en Oostenrijk, deel van het Steinernes Meer plateau
 Schottmalhorn (Reiter Alm) - berg in Duitsland, deel van het Reiter Alm plateau.